Velika nagrada Italije 1933 je bila četrta neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 10. septembra 1933 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza.

Rezultati

Dirka

|-
! 1
| 12
|  Luigi Fagioli
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 50
| 2:51:41.0
| 5
|-
! 2
| 28
|  Tazio Nuvolari
| Officine A. Maserati
| Maserati 8CM
| 50
| + 40.2s
| 10
|-
! 3
| 34
|  Goffredo Zehender
| Officine A. Maserati
| Maserati 8CM
| 48
| +2 kroga
| 13
|-
! 4
| 52
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 47
| +3 krogi
| 20
|-
! 5
| 4
|  Eugenio Siena   Antonio Brivio
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Monza
| 47
| +3 krogi
| 1
|-
! 6
| 16
|  Luigi Castelbarco
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 47
| +3 krogi
| 6
|-
! 7
| 42
|  Pietro Ghersi
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 47
| +3 krogi
| 16
|-
! 8
| 46
|  Guy Moll
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 44
| +6 krogov
| 17
|-
! 9
| 50
|  Renato Balestrero
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 44
| +6 krogov
| 19
|-
! 10
| 10
|  Robert Brunet
| Privatnik
| Bugatti T51
| 43
| +7 krogov
| 4
|-
! 11
| 48
|  Whitney Straight
| Privatnik
| Maserati 26M
| 43
| +7 krogov
| 18
|-
! 12
| 38
|  Earl Howe
| Privatnik
| Bugatti T51
| 41
| +9 krogov
| 14
|-
! 13
| 30
|  Lelio Pellegrini
| Privatnik
| '''Alfa Romeo Monza
| 39
| +11 krogov
| 11
|-
! Ods
| 32
|  Louis Chiron
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 42
| Ventil
| 12
|-
! Ods
| 40
|  Antonio Brivio
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Monza
| 25
| 
| 15
|-
! Ods
| 22
|  Piero Taruffi
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 25
| Trčenje
| 7
|-
! Ods
| 8
|  Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T51
| 9
| 
| 3
|-
! Ods
| 24
|  Clemente Biondetti
| Privatnik
| MB Speciale
| 8
| 
| 8
|-
! Ods
| 6
|  Luigi Premoli
| Privatnik
| PBM
| 6
| 
| 2
|-
! DNS
| 26
|  Ernesto Maserati
| Officine A. Maserati
| Maserati 8C-3000
| 
| 
| 9
|}

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933